Fourth Avenue (Brooklyn)
 Park Avenue (Manhattan), ook wel Fourth Avenue genoemd